The Longest Journey (Original Soundtrack) — саундтрек к одноименной игре, выпущенный в цифровом виде 15 ноября 2000, и на CD в 2001 году.

Об альбоме 
MP3-версия альбома в битрейте 192 кбит/с доступна для скачивания с официального сайта игры. Однако, между этими версиями есть несколько различий:
 Версия, доступная для скачивания, содержит семь треков, которых нет в CD-версии, — «White Dragon’s Lair», «The Alatien», «A Ship of Shadows», «Gordon Halloway», «The Road Back», «Prelude in C Minor» и «Winterland».
 CD-версия содержит трек, недоступный в mp3-версии, — «The Longest Journey Suite».
 Порядок и названия некоторых треков в mp3-версии немного отличаются от CD-версии.

Большая часть музыки написана Бьёрном Арве Лагимом (), а четыре композиции для музыкального автомата в кафе «Артишок» — Тором Линлоккеном ().

Список композиций

Примечания 

Саундтреки компьютерных игр
Альбомы 2001 года
Альбомы электронной музыки